Gauvain (französisch) steht für:

 Gawan von Orkney, Ritter der Tafelrunde bei König Artus

Gauvain ist der Familienname folgender Personen:

 Julienne Gauvain (1806–1883), französische Schauspielerin und Muse von Victor Hugo, siehe Juliette Drouet
 Sybille Gauvain (* 1994), französische Tennisspielerin